Волковицы — название населённых пунктов.

Россия 
 Волковицы — деревня в Ломоносовском районе Ленинградской области.
 Дом Отдыха «Волковицы» — посёлок в Ломоносовском районе Ленинградской области.
 Волковицы — посёлок в Старорусском районе Новгородской области.